Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1979 года () прошёл в городах Зевенар и Сустерберг с 8 по 21 апреля.

 — Ханс Янсен 

 — Харм Вирсма 

 — Яннес Ван дер Вал

Туры

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB
 Nieuwe Leidsche Courant, 07/04/1979; p. 21/44

Литература 
Ton Sijbrands. Mondilederdamtoernooi om het kampioenschap van Nederland 1979. 1979 Dammagazine D.B.

1979 год в шашках
Спортивные соревнования в Зевенаре
Апрель 1979 года
Спорт в Нидерландах в 1979 году